Calvert Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calvert Hill (Illinois)	
 Calvert Hill (Montana)